

Références 
Source : Site officiel du CIO

Jeux olympiques de 1920
1920